María Clementina de Austria (en alemán, Marie Klementine von Österreich; Villa del Poggio Imperiale, 24 de abril de 1777-Nápoles, 15 de noviembre de 1801) fue una archiduquesa de Austria de la Casa de Habsburgo-Lorena, y por matrimonio princesa hereditaria de los reinos de Nápoles y Sicilia.

Primeros años 
María Clementina era hija del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa, la infanta española María Luisa de Borbón, por lo tanto era nieta por vía paterna de la emperatriz María Teresa I de Austria y de Francisco de Lorena; mientras que por vía materna lo era del rey Carlos III de España y de la princesa María Amalia de Sajonia.

Vivió con su familia en Toscana, donde su padre era gran duque hasta 1790, cuando al morir sin descendencia sobreviviente su tío, José II, su padre lo sucedió como emperador. Ese año sería comprometida con el príncipe heredero Francisco de Nápoles y de Sicilia, aunque el matrimonio aún tardaría siete años en realizarse; mientras, sus padres murieron en 1792 y su hermano mayor, Francisco, subió al trono como el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Matrimonio 
El 25 de junio de 1797 finalmente contrajo matrimonio en Foggia con Francisco, futuro rey de las Dos Sicilias y primo carnal suyo al ser hijo de la archiduquesa María Carolina de Austria (hija de María Teresa I) y del rey Fernando I de las Dos Sicilias (hijo de Carlos III de España).

María Clementina era considerada bastante bonita, aunque lamentablemente marcada por la viruela, pero de porte regio. Su breve matrimonio fue feliz. "Mi hijo la adora en todos los sentidos de la palabra. Dice que ella lo ama, y seguramente muestra y exige muchas pruebas de amor, escribió la reina de Nápoles, su suegra, y agregó: "Es un placer verlos armonizar tan bien... Estoy encantada con la princesa, gentil, fresca, sensata y complaciente". 

Sin embargo, María Clementina extrañaba su hogar y actuaba de modo hosco y reservado. Algunas semanas después la reina María Carolina agregó sobre la pareja: "Su marido es su marido dos o tres veces en veinticuatro horas, un asunto que le interesa. A pesar de eso, hay una tristeza, un aburrimiento, un disgusto invencible." Creo que debe ser por su salud o es antinatural, no le gusta nada en absoluto. No es que se arrepienta de su vida en Viena.... Haré todo por su felicidad, aunque estoy sembrando entre zarzas y en suelo espinoso. Pero ella es la esposa de mi hijo. Gracias a mi formación, el joven está muy enamorado de ella como mujer ... pero esto puede que no dure con tanto disgusto, aburrimiento y sin encanto de rasgos, que afortunadamente es demasiado agradable para darse cuenta ... trataré de ganarme su confianza, pero no estoy segura de lograrlo. Se anticipan todos sus deseos; no le falta nada; pero ella está descontenta y todo el mundo lo nota". La pasión conyugal de la pareja asombró a la reina que: "pidió al Cielo que calmara sus sentidos sobreexcitados enviándoles hijos".

María Clementina fue digna y amable. Mejor educada y más inteligente que su plácido marido, lo dominaba. Al igual que su cónyuge, a María Clementina le importaba poco la vida en la corte. Prefería los juegos familiares, los paseos por la terraza a la luz de la luna y la conversación.

Durante el viaje desde Trieste a Foggia sintió nostalgia por la corte vienesa, que había dejado atrás para siempre, pero, cuando llegó a Apulia, supo comportarse sin embargo. María Carolina, su tía y suegra, al principio se mostró complacida con su cariño, su frescura y su sentido común, pero luego luchó cada vez más por comprender el carácter reservado que mostraba con ella. En cambio, con su marido Francisco, la princesa era obstinada y, como su tía treinta años antes, conocía demasiado a la gente de su entorno y se inclinaba a hablar. Además, las constantes caricias que solía darle a Francisco frente a sus hermanas fueron tan indicativas que la reina tuvo que apartar a las princesas de la joven pareja, para evitar un temprano despertar de su sensualidad.

Muerte 
María Clementina y Francisco tuvieron dos hijos. Con el nacimiento de su único hijo varón, despertó gran admiración en el reino, pidiendo como premio por el nacimiento del heredero el perdón para Luisa Sanfelice. Pero Fernando se negó a obedecer y la mujer finalmente fue ejecutada. 

Murió en Nápoles después de dar a luz, pues el parto había socavado aún más su salud frágil. Culta, modesta, digna y amable, María Clementina se había ganado con el tiempo la confianza de todos y la opinión pública había admirado su valiente intercesión en nombre de Sanfelice. De Nicola escribió que "si hubiera vivido, y si hubiera sido jefa de gobierno, habría hecho feliz al Reino... Estamos bajo el látigo de Dios, e incluso en esta muerte veo un castigo para nosotros". Su hijo había muerto poco antes que ella.

Descendencia 
 María Carolina (1798-1870), más conocida como la duquesa de Berry, esposa de Carlos Fernando de Francia, hijo del rey Carlos X. Tuvieron descendencia.
 Fernando (1800-1801), murió en la infancia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

  

Nacidos en Florencia
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Princesas de Nápoles por matrimonio
Princesas de Sicilia por matrimonio
Reinas consortes de Italia
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Fallecidas por parto
Fallecidos en Nápoles